Bascou est un patronyme gascon désignant celui qui est originaire du Pays basque. Il est notamment porté par :

 André Bascou (né en 1944), homme politique français ;
 Dimitri Bascou (né en 1987), athlète français, spécialiste du 110 mètres haies ;
 Edmond Bascou (1983-1981), entré en 1914 dans les brigades du Tigre (Clémenceau), il a fini Commissaire de Police au 36 quai des Orfèvres à Paris ;
 Floriane Bascou (né en 2002), est une reine de beauté française, a été élue Miss Univers France 2022.
 Jacques Bascou (né en 1953), homme politique français ;
 Olivier Bascou (1865--1940), homme politique français ; 
 Paulin Bascou (1889-1944), joueur français de rugby à XV.

Homonymie de patronyme
Patronyme gascon